Roesner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Roesner (1804–1869), österreichischer Architekt
 Daniel Roesner (* 1984), deutscher Schauspieler
 Heike Roesner (* 1959), deutsche Musikerin, Malerin und bildende Künstlerin
 Jürgen Roesner (* 1956), deutscher Objekt- und Installationskünstler
 Karl G. Roesner (* 1935), deutscher Physiker und Hochschullehrer
 Linda Correll Roesner (* 1940), US-amerikanische Musikwissenschaftlerin
 Paul Roesner, letzter Inhaber der Dresdner Centralheizungsfabrik Louis Kühne

Siehe auch:
 Rösner
 Rößner
 Rösener